Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1962 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР, у якому він почав носити назву «Дніпро».

Склад команди 

 Старший тренер: Серафим Холодков.
 Начальник команди: Яків Мельников.
 Тренер: Михайло Дідевич.

УРСР

3-а зона

Турнір за 7-17 місця

Кубок СРСР з футболу

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1962 українських футбольних клубів
1962 у футболі
1962 в українському спорті